František Kovařík ist der Name folgender Personen:

* František Kovařík (Komponist) (1858–1936), tschechischer Komponist und Dirigent
 František Kovařík (Industrieller) (1865–1942), tschechischer Techniker und Industrieller
 František Kovařík (Arachnologe) (* 1965), tschechischer Arachnologe